Aimable Constant Jéhenne (1799-1863) : officier de marine;
 Paul-Amable Jéhenne (1866-1931) : officier de marine français, petit-fils du précédent.